LCD steht für:
 Lacida, eine polnische Schlüsselmaschine
 LC Developments, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Lesotho Congress for Democracy, eine Partei in Lesotho
 Liquid Crystal Display, dt. Flüssigkristallanzeige
 Liquor Carbonis detergens, medizinische 20%ige Lösung von Steinkohlenteer in Seifenspiritus
 Lugano-Cadro-Dino-Bahn, eine ehemalige Schweizerische Eisenbahngesellschaft
 Lycée classique de Diekirch, ein Lyzeum im Großherzogtum Luxemburg
 Louis Trichardt Airport (IATA-Code), Flughafen von Louis Trichardt, Limpopo-Provinz, Südafrika
 Líneas Aéreas Azteca (ICAO-Code), mexikanische Fluggesellschaft
 Lattice Corneal Dystrophy, dt. Gittrige Hornhautdystrophie

lcd steht für:
 Lola (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Aru-Sprachen auf den Aru-Inseln, Indonesien

Siehe auch:

Abkürzung